inżynieria społeczna (politologia)
 inżynieria społeczna (informatyka)